Amerikai Egyesült Államok
 Promise (Dél-Dakota)
 Promise (Oregon)